

Carriera 
Con la Fortitudo Roma disputò 30 gare nei campionati di Prima Divisione 1922-1923, Prima Divisione 1923-1924, Prima Divisione 1924-1925 e Divisione Nazionale 1926-1927.

Note